Gasthaus Drei Könige steht für:
 Gasthaus Drei Könige (Berg (Pfalz)), Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Berg (Pfalz)
 Gasthaus Drei Könige (Dirmstein), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Dirmstein
 Gasthaus Drei Könige (Erlangen), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/D #Dreikönigstraße
 Gasthaus Drei Könige (Fürth), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Königstraße
 Gasthaus Drei Könige (Günzburg), Landkreis Günzburg, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Günzburg